Mosconi peut désigner :

Toponyme 
 General Mosconi, une ville du nord-ouest de l'Argentine ;
 General Mosconi, une ville de la province de Formosa, en Argentine.

Patronyme 
 Alain Mosconi (né en 1949), nageur français ;
 Nicole Mosconi (1942-2021), philosophe et universitaire française
 Patrick Mosconi (né en 1950), romancier, scénariste, et éditeur français ;
 Pierre-Marie Mosconi (1973-), acteur français ;
 Enrique Mosconi (1877-1940), militaire et ingénieur argentin.